Роке Луис Санта Крус Кантеро (; ) — парагвайский и испанский футболист, нападающий клуба «Либертад» и сборной Парагвая. Участник чемпионатов мира 2002, 2006 и 2010 годов.

Биография

Клубная карьера

«Олимпия» Асунсьон 
Роке Санта Крус присоединился к детской команде клуба «Олимпия» (Асунсьон) в возрасте девяти лет и был её лучшим бомбардиром в течение нескольких сезонов. Его успехи не остались незамеченными. Главный тренер первой команды «Олимпии» Луис Кубилья пригласил пятнадцатилетнего Санта Круса в основной состав команды. Профессиональный дебют молодого форварда состоялся 27 июля 1998 года в парагвайском классико против «Серро Портеньо» в возрасте шестнадцати лет. Игра Санта Круса помогла «Олимпии» выиграть чемпионат Парагвая в 1998 и 1999 годах. В 1999 году Санта Крус был признан футболистом года в Парагвае.

«Бавария» 

Благодаря своим прекрасным результатам в «Олимпии» и в национальной сборной Парагвая Санта Крус подписал контракт с мюнхенской «Баварией» во второй половине 1999 года. В Мюнхене Санта Крус особенно не блистал, забив всего 5 голов в свой первый сезон: несколько травм и высокая конкуренция в линии нападения клуба не позволили ему раскрыться полностью.

Тем не менее, при его участии «Бавария» добивалась успеха, выиграв чемпионат и Кубок Германии, Лигу чемпионов УЕФА и Межконтинентальный кубок.

«Блэкберн Роверс» 
Санта Крус подписал четырёхлетний контракт с «Блэкберн Роверс» 28 июля 2007 года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Санта Крус забил гол в своём первом матче за «Блэкберн» всего после трёх касаний мяча, выйдя на замену вместо травмированного Бенни Маккарти в сезоне 2007/08 в матче против «Мидлсбро».

Роке Санта Крус сделал свой первый хет-трик за «Блэкберн» 15 декабря 2007 в проигранном со счётом 3:5 матче против «Уигана». В декабре 2007 года он был назван лучшим игроком месяца в английской Премьер-лиге. В своём первом сезоне за «Блэкберн» он забил 19 голов.

В 2008 году в молодёжной академии «Блэкберна» стал выступать младший брат Роке, Хулио Санта Крус, который в 2012 году дебютировал в профессиональном футболе уже в составе «Олимпии».

«Манчестер Сити» и аренды 
22 июня 2009 года Роке Санта Крус перешёл из «Блэкберна» в «Манчестер Сити» за 17,5 млн фунтов. 28 сентября в матче против «Вест Хэм Юнайтед» он дебютировал за новую команду, заменив во втором тайме Шона Райта-Филлипса. Тем не менее, в следующем сезоне он практически перестал появляться на поле. В декабрьском поединке против «Сандерленда» Санта Крус сделал «дубль», забив свои первые голы за «горожан». Многочисленные слухи связывали его с итальянским «Лацио».

14 января 2011 года Санта Крус на правах аренды до конца сезона вернулся в «Блэкберн». 30 августа 2011 года перешёл в испанский клуб «Реал Бетис» на правах годичной аренды. 11 сентября в матче против «Мальорки» Санта Крус дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Хорхе Молину. 22 сентября в поединке против «Сарагосы» он сделал «дубль» забив первые голы за новую команду.

«Малага» 

После окончания аренды в «Бетисе», Санта Крус вернулся в Манчестер. Из-за высокой конкуренции в линии атаки «Сити», в последний день трансферного окна Роке перешёл в испанскую «Малагу» на правах годовой аренды. 15 сентября 2012 года в матче против «Леванте» дебютировал за новый клуб, выйдя на замену вместо Хавьера Савиолы. 7 октября в поединке против «Атлетико Мадрид», Роке забил свой первый гол за «Малагу», правда этот мяч не помог его клубу добиться положительного результата, 2:1. 24 ноября в матче против «Валенсии», Санта Крус забил гол и помог своей команде одержать крупную победу, 4:0. 8 декабря во встрече против «Гранады», Роке забил один из голов команды и помог «Малаге» добиться крупной домашней победы, 4:0. 22 декабря в матче против мадридского «Реала», два гола Санта Круса принесли «анчоусам» первую за 29 лет домашнюю победу над королевским клубом.

13 марта 2013 года в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против португальского «Порту», Санта Крус забил победный гол, который помог его команде впервые в истории выйти в 1/4

«Крус Асуль» и аренда в «Малагу» 
В начале 2015 года Санта Крус перешёл в мексиканский «Крус Асуль». Сумма трансфера составила 2 млн евро, а его зарплата стала самой большой в мексиканском первенстве. 11 января в матче против «Пачуки» он дебютировал в мексиканской Примере. 22 марта в поединке против «Тихуаны» Роке забил свой первый гол за новую команду.

Летом 2015 года Санта Крус на правах аренды вернулся в «Малагу». 10 января 2016 года в матче против «Лас-Пальмас» он забил первый гол за анчоусов после возвращения.

Карьера в сборной 
В начале 1999 года в составе молодёжной сборной Парагвая Роке принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он забил три гола в ворота команд Чили, Боливии и Бразилии и помог сборной квалифицироваться в мировое молодёжное первенство.

На молодёжном чемпионате мира в апреле того же года Санта Крус помог сборной выйти в 1/8 финала, забив три мяча в поединках против Уругвая и Коста-Рики.

28 апреля в товарищеском матче против сборной Мексики Роке дебютировал за сборную Парагвая. 17 июня в поединке против сборной Уругвая он забил свой первый гол за национальную команду. В том же году Снат Крус попал в заявку на участие в Кубке Америки. На турнире он отличился в матчах против команд Японии и Перу и вывел сборную в 1/4 финала.

В 2002 году Санта Крус поехал в составе Парагвая на чемпионат мира в Японии и Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против сборных Словении, Испании, ЮАР и Германии. В поединке против африканцев Роке забил гол.

Спустя четыре года Санта Крус во второй раз отправился на чемпионат мира. В Германии он принял участие в поединках против сборных Англии, Швеции и Тринидада и Тобаго.

В 2007 году Роке поехал вместе с национальной командой в Венесуэлу на Кубок Америки. На турнире он принял участие в матчах против Колумбии, США, Аргентины и Мексики. В поединке против колумбийцев Санта Крус сделал свой первый хет-трик за сборную.

В 2010 году Роке в третий раз принял участие в чемпионате мира. На турнире в ЮАР он сыграл в матчах против сборных Италии, Словакии, Новой Зеландии, Испании и Японии.

Год спустя на Кубке Америки в Аргентине Санта-Крус помог сборной завоевать серебряные медали. На турнире он принял участие в матчах против команд Эквадора, Бразилии и дважды Венесуэлы. В поединке против бразильцев Роке забил гол.

В 2015 году Санта Крус был включён в заявку сборной на Кубок Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против Бразилии, Ямайки и дважды Аргентины.

Статистика

Голы за молодёжную сборную Парагвая

Голы за сборную Парагвая

Достижения 
Командные

 «Олимпия» (Асунсьон)
 Чемпион Парагвая (7): 1998, 1999, Апертура 2018, Клаусура 2018, Апертура 2019, Клаусура 2019, Клаусура 2020
 Обладатель Кубка Парагвая (1): 2021
 Обладатель Суперкубка Парагвая (1): 2021

 «Бавария»
 Чемпион Германии (5): 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2005/06
 Обладатель Кубка Германии (4): 1999/00, 2002/03, 2004/05, 2005/06
 Обладатель Кубка немецкой лиги (2): 1999/00, 2003/04
 Победитель Лиги чемпионов: 2000/01
 Обладатель Межконтинентального кубка: 2001

Международные

 Парагвай
 Финалист Кубка Америки: 2011

Личные
  Футболист года в Парагвае (2): 1999, 2019
  Лучший бомбардир чемпионата Парагвая: Клаусура 2017 (11 голов)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте «Манчестер Сити»
 Профиль на сайте «Олимпии»
 Статистика в сборной

Футболисты Парагвая
Футболисты Испании
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Асунсьон
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Либертад»